La Lliga de Campions de la UEFA 2001–02 fou la 47a edició de la Copa d'Europa, la màxima competició per a clubs de futbol del continent i la 10a sota el nom de Lliga de Campions.

La competició fou guanyada pel Reial Madrid derrotant el Bayer Leverkusen amb un gol de Zinédine Zidane. El Bayer havia eliminat els tres clubs anglesos en el seu camí a la final: Arsenal FC a la segona fase de grups, Liverpool FC a quarts i Manchester United FC a la semifinal. Ruud van Nistelrooy fou el màxim golejador de la competició amb 10 gols des de la fase de grups a la final.

Fase de classificació

Primera ronda de classificació 

{{TwoLegResult|'Bohemians |IRL|3-0|FC Levadia |Estònia|3-0|0-0}}

|}

 Segona ronda de classificació 

|}
* La tornada acabà amb 4–0 pel Maccaba Haifa però fou atorgat 0–3 en contra per alineació d'un jugador suspès.

 Tercera ronda de classificació 

|}

 Primera fase de grups 
 Grup A 

 Grup B 

 Grup C 

 Grup D 

 Grup E 

 Grup F 

 Grup G 

 Grup H 

 Segona fase de grups 
 Grup A 

 Grup B 

 Grup C 

 Grup D 

 Fase d'eliminatòries 
 Quadre 

 Quarts de final 

|}

 Anada Tots els horaris segons l'Hora Central Europea (UTC+1)

Tornada 
Tots els horaris segons l'Hora Central Europea (UTC+1)

 Semifinals 

|}

 Anada Tots els horaris segons l'Hora Central Europea (UTC+1)

Tornada 
''Tots els horaris segons l'Hora Central Europea (UTC+1)

Final

Enllaços externs 
 Temporada 2001-02 al web de la UEFA
 RSSSF

Lliga de Campions
Competicions futbolístiques del 2001
Competicions futbolístiques del 2002